A Taça de Portugal é uma competição por eliminatórias, organizada pela Federação Portuguesa de Voleibol, em que participam os clubes de todas as divisões do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino.

Seniores

Títulos por clube

2016/17 ate 2018-19: https://www.zerozero.pt/competition.php?id_comp=4638

 https://web.archive.org/web/20150329112742/http://www.fpvoleibol.pt/campeoesnacionais.html

Ligações Externas
 http://www.fpvoleibol.pt/

Competições de voleibol feminino de Portugal